Вернерии () — род бесхвостых земноводных из семейства жаб. Род назван в честь Франца Вернера, австрийского зоолога и герпетолога, который активно работал в Африке.

Описание 
Это жабы среднего размера с длиной тела от 3 до 5 см. Самки, как правило, крупнее самцов. У них нет ни органов слуха, ни горловых мешков, ни околоушных желез. Кожа гладкая. Перепонки пальцев ног варьируются от рудиментарных до полноценных. Головастики имеют короткий, мускулистый хвост и плоское тело с огромным ртом-присоской.

Распространение 
Встречаются в западной части Центральной Африки (Экваториальная Гвинея, Габон и Камерун), с наибольшим видовым богатством на Камерунском нагорье. Виды, как правило, имеют ограниченное или неоднородное распространение и считаются находящимися под угрозой исчезновения.

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 6 видов:

 
 
 
 , или каменистая вернерия

Примечания 

Жабы
Таксоны животных, названные в честь людей